Пётр Петрович Извольский (14 февраля 1863, Екатеринослав — 9 декабря 1928, Ле-Везине, Франция) — российский государственный служащий. Действительный статский советник (1905). Обер-прокурор Святейшего Синода (1906—1909). После революции эмигрировал и был рукоположен во священника.

Семья 
Выходец из дворянского рода.
 Отец — Пётр Александрович Извольский (1816—1888), действительный статский советник, курский и екатеринославский губернатор.
 Мать — Евдокия Григорьевна, урождённая Гежелинская (1832—1907), внучка князя В. М. Яшвиля.
 Брат — Александр Петрович (1856—1919), министр иностранных дел России (1906—1910).
 Жена — Мария Сергеевна, урождённая княжна Голицына (1866—1929), дочь отставного полковника гвардии, действительного статского советника Сергея Михайловича Голицына.
 Дочь — Мария, в замужестве Арсеньева (1887—?).
 Сын — Сергей (1890—1955). Окончил Александровский лицей.
 Сын — Пётр (1895—1968 Нью-Йорк, США). Окончил Александровский лицей. Похоронен Ново-Дивеево, НЙ.
 Дочь — Ольга, в замужестве Рогович (1897—?).

Образование 
Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1886), был стипендиатом в университете Пизы (Италия). В 1887 получил степень кандидата Санкт-Петербургского университета (диссертация посвящена святому Франциску Ассизскому).

Административная деятельность 
 С 1886 находился на службе в департаменте внутренних сношений министерства иностранных дел (МИД).
 С 1887 — коллежский секретарь, был переведён на службу в министерство внутренних дел (МВД).
 С 1888 — и.д. чиновника особых поручений VII класса при главноначальствующем гражданской частью на Кавказе.
 С 1890 — титулярный советник.
 С 1891 служил в министерстве народного просвещения (МНП), член от министерства в Новосильском уездном училищном совете, и. д. чиновника особых поручений VI класса при министре народного просвещения.
 С 1893 — коллежский асессор.
 В 1893 был командирован для инспекции палестинских и сирийских школ Императорского Православного Палестинского общества. Результаты инспекции были изданы отдельной книгой.
 С 1894 — временно и. д. инспектора Киевского учебного округа.
 С 1895 — камер-юнкер Двора Его Императорского Величества.
 С 1896 — надворный советник.
 С 1896 — инспектор Киевского учебного округа.
 С 1899 — помощник попечителя Киевского учебного округа.
 С 1900 — коллежский советник.
 С 1901 — камергер Двора Его Императорского Величества.
 С 1902 — попечитель Рижского учебного округа
 С 1903 — статский советник.
 С 1904 — попечитель Санкт-Петербургского учебного округа
 С 1905 — действительный статский советник.
 С 19 ноября 1905 — товарищ министра народного просвещения.
 С 27 июля 1906 — обер-прокурор Святейшего Синода.
 С 1907 — в должности гофмейстера Двора Его Императорского Величества.
 С 5 февраля 1909 — член Государственного совета, принадлежал к умеренно-либеральной Группе центра. Был председателем и докладчиком комиссии по школьному законодательству.
 С 1912 — гофмейстер Двора Его Императорского Величества.

В 1892—1893 руководил отделением Российского общества Красного Креста в Тульской губернии, занимался организацией продовольственной помощи голодавшему населению. Почётный гражданин города Новосиль Тульской губернии (1907); за помощь бедным во время эпидемии холеры и за участие в создании ремесленной школы). В качестве попечителя Санкт-Петербургского учебного округа способствовал сближению школы с семьёй и организации родительских совещаний.

Его кандидатуру на пост обер-прокурора Святейшего Синода в 1906 предложил брат, Александр Извольский, бывший тогда министром иностранных дел. По словам С. Ю. Витте, Пётр Извольский, «человек очень порядочный», в то же время «никогда никакого отношения к церковному управлению не имел и по натуре недостаточно широк для поста Министра». Будучи обер-прокурором, Извольский проявил себя сторонником самостоятельности церкви. По мнению профессора С. Л. Фирсова, он сумел добиться расположения у членов Синода, предложения которых почти всегда получали его поддержку. В то же время он не имел чёткой позиции относительно перспектив церковно-государственных отношений.

Отставку Извольского с поста обер-прокурора кадетская газета «Речь» (номер от 6 февраля 1909) связывала с его защитой автономии духовных школ, которая встретила неприятие со стороны консервативной части епископата. В то же время С. Л. Фирсов обращал внимание на недовольство председателя Совета министров П. А. Столыпина отсутствием у Извольского достаточной инициативы.

Эмигрант и священник 
Во время гражданской войны жил на даче в Ялте, откуда в октябре 1920 эмигрировал с семьёй в Константинополь, затем переехал в Париж, где был членом приходского совета церкви святого Александра Невского.

19 декабря 1921 года митрополитом Евлогием (Георгиевским) был рукоположён в сан диакона, а 15 февраля 1922 года — в сан священника.

18 февраля 1922 года назначен настоятелем Никольского храма в Брюсселе. 30 августа 1923 года был образован Бельгийско-Голландский благочиннический округ во главе с протоиереем Петром Извольским, настоятелем Никольского храма. Его усилиями в 1924 году при храме была организована приходская школа для детей эмигрантов, в которой преподавали Закон Божий, русскую историю и русский язык.

В 1923—1927 — член епархиального совета при митрополите Евлогии. Был членом правления Комитета помощи русским инвалидам, основателем и руководителем просветительно-благотворительного Николо-Иоанновского кружка, редактором еженедельника La Semaine religieuse («Церковная неделя»). Член Лицейского бюро в эмиграции.

В 1928 в связи с тяжёлой болезнью вышел за штат, переехал во Францию (под Париж) и вскоре скончался. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

По словам митрополита Евлогия (Георгиевского), О. Пётр Извольский, первый назначенный мною в Брюссель настоятель, был замечательным, образцовым священником. В нём сочетались смирение и кротость, столь трогательные в бывшем важном сановнике, со стойкостью, с умением стать авторитетом в глазах прихожан. К своему служению он относился с ревностью неофита, вложил в него все свои дарования. Прихожане его единодушно почитали, а для меня о. Пётр был утешением. Очень к нему был расположен знаменитый кардинал Мерсье. Когда возник раскол с «карловцами», о. Пётр удержал большую часть прихода. Его стараниями при церкви была устроена школа для детей. К сожалению, о. Петр заболел неизлечимой болезнью (саркома) и долго угасал.

Архиепископ Иоанн (Шаховской) вспоминал, что

отец Пётр был искренним благоговейным пастырем. Пришедший к священству на шестом десятке, он был ещё полон того светского воспитания, которое ничуть не обременяло его любви к Церкви и не отягощало «семинарским» (если будет мне позволено так сказать) стилем… Я немало интересного узнал от него о старой России и церковной жизни. Он отечески ко мне относился. Его разбавленная светскостью церковность легко меня достигала, впрочем, не чрез «светскую» сословность, а чрез отсутствие «духовной сословности». Отец Пётр был покаянный человек. Он чувствовал и свою ответственность за то, что свершилось в России. С сокрушением покаянным («не ценили мы, не ценили, что имели…») он говорил мне о том, как он учился в Италии в университете города Пизы и защищал там диссертацию о Франциске Ассизском. «И (восклицал он с горечью) я не знал тогда, что в это же время и недалеко от нашего имения в России жил Амвросий Оптинский».

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1889);
 Орден Святой Анны 3-й степени (1898);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1901);
 Орден Святой Анны 1-й степени (1907);
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1914);
 Орден Белого Орла (1917).

Труды 
 Учебные заведения Императорского Православного палестинского общества в апреле и мае 1893. СПб, 1894 (2-е издание — СПб, 1896).
 К вопросу о соединении Церквей. Мюнхен, 1922.

Библиография 
 Нивьер, Антуан. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920—1995: Биографический справочник. М.-Париж, 2007. С. 221.
 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802—1917. Биоблиографический справочник. СПб, 2001. С. 270—272.
 Фирсов С. Л. Православная церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. СПб, 1996.

Ссылки 
 Биография
 Из воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского
 Из воспоминаний архиепископа Иоанна (Шаховского)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Члены Государственного совета Российской империи
Обер-прокуроры Святейшего правительствующего синода
Попечители Рижского учебного округа
Попечители Петербургского учебного округа
Православные священники
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Родившиеся в 1863 году
Умершие в 1928 году
Почётные члены Императорского православного палестинского общества
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)